Unter Clubbing versteht man

 ein medizinisches Symptom, siehe Trommelschlägelfinger
 der internationale Titel des argentinischen Spielfilms De caravana

Siehe auch: